Berrettini è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Alessandro Berrettini – vescovo cattolico italiano
 Matteo Berrettini – tennista italiano
 Mauro Berrettini – scultore italiano
 Paolo Berrettini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Berrettini, noto come Pietro da Cortona – pittore italiano